Morrill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Morrill (Kansas)
Morrill (Nebraska)